Tenisový turnaj ATP Credit Agricole Suisse Open Gstaad 2011 se konal ve dnech 25.–31. července ve švýcarském Gstaadu venku na antukových dvorcích jako součást kategorie ATP World Tour 250 series. Odměny činily 450 000 EUR.

Mužská dvouhra

Nasazení hráčů 
První čtyři nasazení měli volný los v prvním kole.
  Nicolás Almagro (semifinále)
  Stanislas Wawrinka (čtvrtfinále)
  Michail Južnyj (semifinále)
  Fernando Verdasco (finále)
  Feliciano López (čtvrtfinále)
  Guillermo García-López (1. kolo)
  Pablo Andújar (1. kolo)
  Marcel Granollers (vítěz)

 Jiné formy účasti na turnaji 
Následující hráči obdrželi do soutěže divokou kartu od pořadatelů:
  Stéphane Bohli
  Michael Lammer
  Alexander Sadecky

Následující hráči se probojovali do soutěže z kvalifikace:
  Martin Fischer
  Peter Luczak
  Yann Marti
  João Souza

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazené páry 
  František Čermák /  Filip Polášek (vítězové)
  Christopher Kas /  Alexander Peya (finále)
  James Cerretani /  Philipp Marx (1. kolo)
  Johan Brunström /  Adil Shamasdin (semifinále)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
ATP Swiss Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2011